John Ramsbottom (inżynier) – brytyjski inżynier
 John Ramsbottom (mykolog) – brytyjski mykolog